Sesa steht für:

 Sesa (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Schweizerischer Express, Transportabkommen Schweizer Bahnunternehmen

Sesa ist der Familienname folgender Personen:
 David Sesa (* 1973), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sessa